Caicara es el nombre que reciben tres poblaciones de Venezuela:

 Caicara de Maturín, en el estado  Monagas.
 Caicara del Orinoco, en el estado  Bolívar.
 Caicara de Barcelona, en el estado de anzoategui.

Con la grafía Caiçara se refiere a varias poblaciones de Brasil:

 Caiçara do Norte, en el estado de Río Grande del Norte.
 Caiçara, en el estado de Río Grande del Sur.
 Caiçara, en el estado de Mato Grosso.